James Frith est un nom pouvant désigner:

 (1860-1946), joueur professionnel de boulingrin anglais
James Frith (né en 1977), homme politique travailliste britannique

Voir aussi

Frith, James